Pascal Maunoury est un chanteur, musicien et auteur-compositeur né le  à Nice. Il est connu pour sa participation de septembre à décembre 2005 à la cinquième saison de Star Academy.

Biographie 
 

Pascal Mono forme « Moulin Rouge »

En , Pascal Mono intègre la saison 5 de la Star Academy ; il est éliminé en demi-finale. À la suite de l'émission, Pascal sort son premier disque de compos, Intact. Son deuxième opus est Rouge Nuit, signé chez l’indé NDH Music. En 2013, sortie du troisième album : Latitude 43.

Discographie 

 2006 : Intact (Universal/Mercury)
 2010 : Rouge Nuit (NDH Music)
 2013 : Latitude 43 (NDH Music)
 2017 : Dustynation (Inland)

Liens externes

Notes et références 

Chanteur français du XXIe siècle
Participant à Star Academy
Nom de scène
Naissance en avril 1968
Naissance à Nice
Chanteur français de rock
Rock en Occitanie